«Иску́сство в Ю́жной Росси́и» — ежемесячный журнал по вопросам изобразительного искусства, который выходил в Киеве (Российская империя).

Журнал был основан в 1909 году как «Искусство и печатное дело», в 1911 году был переименован в «Искусство. Графика. Художественная печать», в 1913—1914 годах — «Искусство в Южной России». Журнал печатался на русском языке.

Журнал уделял постоянное внимание истории искусства Юга России, художественным традициям украинского народа, а также основанным в Малороссии художественным школам, мастерским и фотостудиям.

В журнале сотрудничали Валерий Брюсов, Михаил Врубель, Ф.Эрнст, П.Мартинович, А.Новицкий и другие представители русской и украинской художественной интеллигенции. Редакция журнала размещалась на улице Новоелизаветинской (ныне Пушкинская), 4.

Примечания

Литература 
 Артур Рудзицкий. Указатель содержания журналов "Искусство в Южной России", "Искусство и печатное дело". Киев, АН УССР. 1991

Журналы Российской империи
Журналы на русском языке
История Киева
Печатные издания, возникшие в 1909 году
Печатные издания, закрытые в 1914 году